alim (geleerde), een islamitische geleerde
 alim (mythe), een mythe van de Ifugao
 ALIM (integratieconcept), Asset Levenscyclus Informatie Modellering